Rogovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Špišić Bukovica, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 274 stanovnika te 87 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji